La Formación Baqueró es una unidad geológica de edad Aptiense que aflora en la provincia geológica Macizo del Deseado, Santa Cruz, Argentina.

Su denominación es de autoría de Sergio Archangelsky (1963), así como también la determinación de su edad.

La formación es de gran importancia en la región debido a que implica el primer relleno de un paleorrelieve irregular ocasionado por la tectónica previa a su depositación. Este factor, sumado a su gran registro paleontológico, permiten limitar la edad de ese tectonismo, en especial, gracias a la declinación de las Bennettitales y a la ausencia de angiospermas.

Litología 

Si bien la formación se divide en 2 miembros, la litología puede describirse como depósitos continentales que consisten en areniscas de color gris blanquecinas principalmente, intercaladas con arcilitas y limolitas muy importantes por su contenido fosilífero, tobas y cineritas grises castañas a amarillento claras, siendo las primeras más resistentes que las segundas y destacándose como cornisas, y en escasas ocasiones con bancos de conglomerados.

Referencias

Bibliografía 

 Panza, J., Marín, G. y Zubia, M., 1998. Hoja geológica 4969-I Gobernador Gregores. Subsecretaría de Minería de la Nación, boletín Nº 239, Buenos Aires.
 Villar de Seoane, Liliana Mónica, 1995. Estudio anatómico y ultraestructural comparado de Pteridófitas (frondes) y Gimnospermas (hojas) actuales y fósiles de la Formación Baqueró, provincia de Santa Cruz, Argentina.

Formaciones geológicas de Argentina
Yacimientos paleontológicos de Argentina